Balls to the Wall puede referirse a:

 Balls to the Wall, álbum de la banda alemana Accept.
 Balls to the Wall, canción de la banda alemana Accept, del álbum homónimo.